Манадзуру (Канаґава)
Мис Манадзуру